Погребки́ (; в 1969—2016 — Коротче́нково) — село, Коротченковский сельский совет, Шосткинский район, Сумская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5925383701. Население по переписи 2001 года составляло 619 человек.

Является административным центром Коротченковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Остроушки и Свирж.

Географическое положение 
Село Погребки находится на левом берегу рукава реки Десна Вить в месте впадения в неё реки Свирж, выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Остроушки, на противоположном берегу — сёла Комань (Новгород-Северский район) и Чулатов (Новгород-Северский район), выше по течению реки Свирж на расстоянии в 1,5 км расположено село Свирж. Река в этом месте сильно-извилистая с заливами и озёрами (Ивное).

История 
 1552 — впервые упоминается как село Погребки в царской грамоте как собственность Спасского монастыря.
 1969 — переименовано в село Коротченково.
 2016 — возвращено историческое название Погребки.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Персоналии 
 Николай Никифорович Фролов (1912—1945) — Герой Советского Союза (1945).
 Коротченко Демьян Сергеевич (1894—1969) — советский и украинский политический деятель.

Примечания 

Переименованные населённые пункты Украины